Мингоррия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила.  Население — 437 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Página de Mingorria
 Casas rurales 
 Estado del Embalse de Castro de las Cogotas

Муниципалитеты Авилы